Хеврон (Хеброн; ):

 Хеврон — город, разделённый между Израилем и Палестинской автономией.
 Хеврон — одна из провинций Палестинской автономии.
 Хеврон (Хеброн; ; «связь»; «соединение») — имя двух библейских персонажей:
 Хеврон () — один из левитов, потомков Каафа, сына Левиина; от него произошло поколение Хевроново.
 Хеврон () — сын Мареша, из потомства Халева.

См. также 
 Хеброн
 Маунт-Хеброн (еврейское кладбище, США)
 Погром в Хевроне

Примечания